The Apocalyptic Triumphator — третий студийный альбом финской блэк-метал группы Archgoat, изданный в 2015 году лейблом Debemur Morti. Занял 6-е место в Suomen virallinen lista.

Список композиций

Участники записи 
 Райнер «Lord Angelslayer» Пуолаканахо — вокал
 Томас «Sinisterror» Карпинен — ударные
 Кай «Ritual Butcherer» Пуолаканахо — гитара, бас, лирика

 Приглашенные исполнители
 Лаури «Werwolf» Пенттила — бэк-вокал
 Ристо «Diabolus Sylvarum» Суоми — клавишные

Примечания

Ссылки 
 «The Apocalyptic Triumphator» в Encyclopaedia Metallum

Альбомы Archgoat